Az Úrvalsdeild 1933-as szezonja volt a bajnokság huszonkettedik szezonja. A bajnokságban 5 csapat vett részt, a győztes a Valur lett. Ez volt a klub második bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998

1933
Izland 1